Den Namen Bommen tragen:

 Bommen AI, Ortsteil der Gemeinde Schwende im Kanton Appenzell Innerrhoden in der Schweiz
 Bommen TG, Weiler des Ortsteiles Alterswilen der Gemeinde Kemmental im Kanton Thurgau in der Schweiz
 Bommen (Antarktika), ein Felssporn im Borg-Massiv des ostantarktischen Königin-Maud-Lands
 Bommen (Grünkraut), Weiler in der Gemeinde Grünkraut, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Bommen (Rettenberg), Ortsteil der Gemeinde Rettenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern